Il doppio femminile del Kremlin Cup 2014 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2014.

Svetlana Kuznecova e Samantha Stosur erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato al torneo.

Martina Hingis e Flavia Pennetta hanno sconfitto in finale Caroline Garcia e Arantxa Parra Santonja per 6-3, 7-5.

Teste di serie

  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (primo turno)
  Martina Hingis /  Flavia Pennetta (campionesse)

  Anastasija Pavljučenkova /  Lucie Šafářová (primo turno)
  Caroline Garcia /  Arantxa Parra Santonja (finale)

Wildcard
  Veronika Kudermetova /  Evgenija Rodina (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Kremlin Cup 2014
WTA Tour 2014